Вейк-ан-Зее 2015 — 77-й международный турнир, проходивший с 9 по 25 января 2015 года. Игровые дни: 10-13, 15-18, 20, 21, 23-25 января. Выходные: 14, 19, 22 января.

Группа А (Masters) 
 Категория: 20-я (средний рейтинг 2746)
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 до конца партии, с добавлением 30 секунд за сделанный ход, начиная с первого.

Участники турнира 

Рейтинги даны на январь 2015 года.

Движение по турам

Турнирная таблица

Группа В (Challengers) 
 Категория: 13-я (средний рейтинг 2561)
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 до конца партии, с добавлением 30 секунд за сделанный ход, начиная с первого.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Вейк-ан-Зее. Tata Steel Chess

2015 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)